Локхид P-38 «Лайтнинг» («Молния») () — американский тяжёлый двухмоторный истребитель. Разработан в соответствии с концепцией тяжелого высотного истребителя, выдвинутой армейской авиацией США в 1937 году. Использовался как истребитель дальнего сопровождения, штурмовик и разведывательный самолёт.

P-38 имел необычную конструкцию — самолёт реализовали по двухбалочной схеме с кабиной пилота и вооружением, расположенной в гондоле между ними. Лётчики Люфтваффе называли этот самолёт «дьявол с раздвоенным хвостом» (der Gabelschwanz-Teufel), а японцы окрестили его «два самолёта, один пилот» (2飛行機、1パイロット Ni hikōki, ippairotto). Помимо использования в качестве истребителя, P-38 использовался для решения множества других задач: бомбометания с пикирования и с горизонтального полёта, ударов по наземным целям, проведения ночных операций, фоторазведки. На тихоокеанском театре военных действий его часто использовали в качестве истребителя сопровождения большой дальности (для этого под крылья крепили дополнительные сбрасываемые баки).

Тактико-технические характеристики 
Приведены характеристики модификации P-38L.

Особенности конструкции 
Первые модификации P-38 заработали противоречивую репутацию. С одной стороны самолёт был живучим и прощал многие ошибки пилотирования, с другой стороны он имел очень существенный недостаток — P-38 был крайне нестабилен на больших скоростях при отвесном пикировании. При достижении определенной скорости вывод машины из пикирования становился практически невозможным, что приводило к превышению предела прочности, и P-38 терял хвостовое оперение.

После проведения ряда исследований выяснилось, что виной всему был эффект сжимаемости воздуха, вызывавший смещение точки приложения подъёмной силы позади руля высоты, что затрудняло выход из пике. Эта проблема была решена путём установки специальных тормозных щитков, препятствовавших этому эффекту во время пикирования.

P-38 был необыкновенно тих для истребителя — выхлоп глушился турбонаддувом. Самолёт был прост в управлении и прощал многие ошибки пилотов. Ранние модификации обладали невысокой угловой скоростью крена, что не позволяло использовать их в качестве самолёта-истребителя. P-38 был единственным самолётом, выпускавшимся в США на всём протяжении войны.

Боевое применение 
Широко применялся ВВС США во время Второй мировой войны, особенно на Тихоокеанском театре военных действий и Китайско-Бирманско-Индийском театре военных действий. На Юго-западном тихоокеанском театре P-38 оставался почти до самого конца войны (до тех пор, пока в армию не поступило значительное количество P-51D Mustang) основным истребителем дальнего действия сухопутных войск США. На P-38 летали два самых результативных лётчика-истребителя в истории американской военной авиации — Ричард Айра Бонг и Томас Макгуайр, а также известный французский писатель Антуан де Сент-Экзюпери (погиб в полёте над Средиземным морем летом 1944, предположительно был сбит немецким Bf.109).

На счету P-38 также дерзкая операция по ликвидации японского адмирала Ямамото 18 апреля 1943 года над одним из тихоокеанских островов — 18 «Лайтнингов» перехватили и сбили бомбардировщик G4M, на котором летел Ямамото, а также истребители «Зеро» прикрытия, адмирал погиб.

Изображения

Эксплуатанты

Военные 
  США
  Военно-воздушные силы Армии США
  ВВС США:
 ВМС США

  Royal Air Force: Испытывался.

 ВВС Австралии: начиная с 31 августа 1942 года, поставлены 5 F-4 , которые использовались для фоторазведки. 3 из них числились в 87-й эскадрилье, остальные 2 — в 75-й. Эксплуатировались до сентября 1944 года.
 Свободная Франция
  ВВС "Свободной Франции": Group 2/23, F-5A

  ВВС Франции: Groupe de Reconnaissance 2/33, F-5G

  ВВС СССР: несколько отремонтированных самолётов из числа найденных на территории Восточной Европы.
 Германия
  Люфтваффе: Zirkus Rosarius (несколько трофейных машин).

  Regia Aeronautica: несколько трофейных машин, в частности, модификации E.
  Aeronautica Cobelligerante Italiana: 3-я и 4-я авиабригада. После капитуляции выполняли миссии фоторазведки на F-5A, после войны в ВВС числилось около 50 самолётов поздних модификаций.

  ВВС Португалии: 2 самолёта, летевших из Англии в Алжир, были принуждены к посадке; в дальнейшем использовались в национальных ВВС.

  ВВС Китайской Республики: поставлено 15 P-38J и P-38L; после войны также в составе ВВС числились F-5E и F-5G.

  ВВС Доминиканской Республики: первый из одиннадцати самолётов получен 30 марта 1947; эксплуатировались до конца 1950-х гг, когда они были отправлены на слом.

  ВВС Гондураса: после войны получено 12 самолётов.

Гражданские 

 Instituto Geográfico Agustín Codazzi

См. также 
 Lockheed XP-49
 Lockheed XP-58 Chain Lightning

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 Scutts, Jerry. Lockheed P-38 Lightning. London: Crowood, 2006. .

Двухбалочные самолёты
Истребители Второй мировой войны
Самолёты Lockheed
Истребители США